Branko Ilič, (Ljubljana, 6 de fevereiro de 1983) é um futebolista esloveno. Costuma jogar como lateral-direito, e também como zagueiro.

Carreira 
Ilic representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Liubliana
Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do NK Domžale
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do FC Moscou
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Futebolistas do Astana Futbol Kluby
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010